Фёдор Петрович Шайдт ( — ) — рыбак Александровского рыбокомбината Министерства рыбного хозяйства РСФСР, Томская область. Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1988).

Биография 
Родился 8 июля 1929 года в селе Розенгейм ныне Подлесное Марксовском районе Саратовской области. Немец.

В декабре 1941 года, Фёдор Петрович вместе со своими родителями и тысячами других российских немцев был выслан из Поволжья. В школе он смог проучиться лишь два года. Школьные годы были заменены ему на тяжёлую работу наравне со взрослыми. Такое решение принял комендант, так как мальчишка был крепким и рослым не по годам.

Работал на лесозаготовках, затем рыбаком Александровского рыбокомбината в Александровском районе Томской области. Общий трудовой стаж – 59 лет.

Своя особая специализация была у Фёдора Петровича – карасник. В полтора центнера улов он сам спокойно оценивал – «норма». Но это только для него. Для примера: тогда месячный план работника Александровского комбината составлял 8 центнеров, а у Шайдта в этот же месяц больше 32.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1975 года и от 15 апреля 1982 года награждён орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1988 года за достижение высоких результатов в выполнении планов и социалистических обязательств по добыче рыбы и производству рыбной продукции на основе внедрения прогрессивных технологий и новых методов хозяйствования Шайдт Фёдор Петрович награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

С 1990 года – на заслуженном отдыхе. Годы тяжёлого, изматывающего труда в условиях Севера не прошли бесследно для его здоровья – потерял обе ноги. Передвигался в коляске.

С 2002 года жил в Томске. Умер  28 сентября 2015 года.

Награды и звания 
Награждён орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 медалями ВДНХ
 медалями.

Примечания

Литература 
 ЦДНИ ТО. Ф. 4204. On. 4. Д. 1300. Л. 10; Ф. 5666. On. 1. Д. 210. Л. 38-39;
 Шайдт Ф.П. //Красное знамя. 1975. 14 мая; Шайдт Ф.П. // Северная звезда. 1982. 22 мая; 
 Томск в судьбе героев. Краткий биографический справочник Героев Социалистического Труда и полных кавалеров Трудовой Славы.2013. С.279-280.
 Человек славен трудом. - Москва, 2012

Ссылки 

Персоналии:Томская область